Mathias Bossaerts, Belgisch voetballer
 Raymond Bossaerts, Belgisch (stem)acteur
 Frans Bossaerts, Belgisch kunstschilder (1879-1960)